Fossil Mountain ist der Name folgender Berge:

 Fossil Mountain (Alberta) in Alberta, Kanada
 Fossil Mountain (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Fossil Mountain (Arizona) in Arizona, Vereinigte Staaten
 Fossil Mountain (Colorado) in Colorado, Vereinigte Staaten
 Fossil Mountain (Montana) in Montana, Vereinigte Staaten
 Fossil Mountain (Utah) in Utah, Vereinigte Staaten
 Fossil Mountain (Wyoming) in Wyoming, Vereinigte Staaten